Corlett ist der Familienname folgender Personen:

 George Milton Corlett (1884–1955), US-amerikanischer Politiker
 Ian James Corlett (* 1962), kanadischer Synchronsprecher
 Sam Corlett (* 1996), australischer Schauspieler
 William Wellington Corlett (1842–1890), US-amerikanischer Politiker
 Yvette Corlett, geb. Yvette Williams (1929–2019), neuseeländische Leichtathletin

Sonstiges:

 Corlett-Hague-Regel, Lehrsatz der Theorie optimaler Besteuerung, der dem „Second-Best“-Lösungsansatz folgt

— im NRHP gelistete Objekte:

 Corlett Building, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 03001101
 Corlett School, in Cheyenne, Wyoming, ID-Nr. 05000702

Siehe auch:
 Corlette